Vansevičius ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Vansevičiūtė (ledig)
 Vansevičienė (verheiratet)

Namensträger 

 Donatas Vansevičius (* 1955), Verwaltungsrichter
 Stasys Vansevičius (1927–2014),  Rechtshistoriker und Professor

Familienname
Litauischer Personenname